Санта Круз ла Реформа има више значења:

 Санта Круз ла Реформа (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз ла Реформа (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику